Dundonald steht für:

 Dundonald (County Antrim), eine Ortschaft in Nordirland
 Dundonald (County Down), eine Kleinstadt in Nordirland
 Dundonald (Fife), eine Ortschaft in Fife, Schottland
 Dundonald (Saskatchewan), ein Stadtteil von Saskatoon, Kanada
 Dundonald (South Ayrshire), eine Ortschaft in South Ayrshire, Schottland

Dundonald ist der Familienname folgender Personen:
 Alexander of Dundonald, 4. High Steward of Scotland  (um 1214–um 1283), schottischer Adliger

Siehe auch:
 Earl of Dundonald, ein schottischer Adelstitel
 Dundonald Castle, eine Burgruine in Schottland